Hochleitenspitze är en bergstopp i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Murtal och förbundslandet Steiermark, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Wien. Toppen på Hochleitenspitze är  meter över havet. Hochleitenspitze ingår i Rottenmanner Tauern.

Terrängen runt Hochleitenspitze är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Geierhaupt,  meter över havet,  km öster om Hochleitenspitze. Runt Hochleitenspitze är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Trieben,  km norr om Hochleitenspitze. 

I omgivningarna runt Hochleitenspitze växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Rottenmanner Tauern (bergskedja i Österrike, lat 47,33, long 14,60)
Berg i Steiermark
Berg i Österrike 2000 meter över havet eller högre